La Coupe de Côte d'Ivoire de football a été créée en 1953.

Histoire

Palmarès

Bilan

Notes et références

Liens externes 
 Résultats sur rsssf.com



Compétition de football en Côte d'Ivoire
Cote d'Ivoire